Хаин (Khain, Hain, Hine, Chain) — фамилия и топоним, может означать:

 Хаин, Виктор Ефимович (1914—2009) — советский и российский геолог, историк науки, педагог, академик АН СССР (1987).
 Хаин Ахмед-паша (XV—XVI век) — османский паша.

 Хаина, Жанна Самуиловна — Директор Калининского садово-паркового хозяйства, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2016).

См. также 

 Хаин (река) (Рио Хаин) — река в Доминиканской республике.
 Хайн
 Еврейские фамилии